

Біологія 
 Кліщі — дрібні членистоногі тварини.
 Пилові кліщі — синантропні кліщі, що мешкають в оселях людей, продукти життєдіяльності яких здатні викликати алергічну реакцію у людей — кліщову сенсибілізацію.

Інструмент 
 Кліщі — ковальський інструмент.
 Кліщі вимірювальні — вимірювальний пристрій у електротехніці.
 Просічні кліщі — щипці для пробиття отворів.
 Кліщі для зняття ізоляції
 Кліщі для обтискання наконечників
 Переставні кліщі

Інше 
 Кліщі — розташування військ для охоплення супротивника з боків.
 Кліщі — деталь хомута.
 Кліщі — розмовна назва клішень.

Топонім

— село, Сочивковська сільрада, Іванівський район, Берестейська область.
 Кліщі — село, Тевельська сільрада, Кобринський район, Берестейська область.

Див. також 
 Кліщ (значення)
 Щипці